USS McKee je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS McKee (DD-87) 
 USS McKee (DD-575)

McKee